Хомино — названия населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хомино — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Хомино — деревня Руднянском районе Смоленской области.

Украина 
 Хомино — село в Сумском районе Сумской области.
 Хомино — село в Купянском районе Харьковской области.
 Хомино — село в Нежинском районе Черниговской области.